Davey [] ist ein englischer Personenname.

Er stellt eine Kurz- oder Koseform des Vornamens David dar und konserviert eine französisierende Schreibkonvention aus dem Mittelenglischen. Andere Formen sind Davy und – besonders in Schottland – Davie. Wie viele andere Vornamen hat er auch als Familienname Verwendung gefunden; der älteste Beleg datiert auf das Jahr 1198.

Namensträger

Vorname 
 Davey Armstrong (1955–2021), amerikanischer Boxer
 Davey Arthur (* 1954), irischer Musiker
 Davey Barr (* 1977), kanadischer Skiläufer
 Davey von Bohlen (* 1975), amerikanischer Musiker
 Davey Graham (1940–2008), britischer Musiker
 Davey Hamilton (* 1962), amerikanischer Rennfahrer
 Davey Havok (* 1975), amerikanischer Musiker
 Davey Johnstone (* 1951), britischer Gitarrist
 Davey Lee (1925–2008), amerikanischer Schauspieler

 Davey O’Brien (1917–1977), amerikanischer American-Football-Spieler
 Davey Richards (* 1983), amerikanischer Wrestler
 Davey Boy Smith (David Smith; 1962–2002), britischer Wrestler
 Davey Williams (1952–2019), amerikanischer Musiker und Autor

Familienname 
 Allen M. Davey (1894–1946), US-amerikanischer Kameramann
 Bruce Davey, australischer Filmproduzent
 Charlie Davey (1887–1964), britischer Radrennfahrer
 Damian Davey (1964–2017), britischer Schauspieler und Sänger
 Edward Davey (* 1965), britischer Politiker
 Frank Davey (* 1940), kanadischer Dichter, Schriftsteller und Hochschullehrer
 Gerry Davey (John Gerald Davey; 1914–1977), britischer Eishockeyspieler und -schiedsrichter
 Horace Davey, Baron Davey (1833–1907), britischer Jurist und Politiker
 James Davey (1880–1951), britischer Rugbyspieler 

 Lewis Davey (* 2000), britischer Sprinter
 Mark Robert Davey (* 1968), britischer Fotograf
 Mark Wing-Davey (* 1948), britischer Schauspieler und Regisseur
 Martin Davey (1884–1946), US-amerikanischer Politiker
 Moyra Davey (* 1958), kanadische Fotografin, Videokünstlerin und Autorin
 Richard Davey (1799–1884), britischer Politiker
 Robert C. Davey (1853–1908), US-amerikanischer Politiker
 Seamus Davey-Fitzpatrick (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Shaun Davey (* 1948), irischer Komponist
 Thomas Davey (1758–1823), britischer Offizier, Vizegouverneur von Tasmanien
 Tim Lee-Davey (* 1955), britischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer

Ortsname 
 Davey (Nebraska)

Siehe auch 
 Davey-Nunatakker, Gruppe von sieben Nunatakkern Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Davey Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Davey Point, Landspitze von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Einzelnachweise 

Englischer Personenname
Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)